Piper sanctum, llamada comúnmente hierba santa o tlancpapaquelitl, es un arbusto del género Piper que crece en bosques del sudoeste de México al nordeste de Costa Rica.

Referencias 

Flora de México
sanctum
Plantas medicinales
Cultivos originarios de México